Oak City (Carolina do Norte)
Oak City (Utah)
Post Oak Bend City

Desambiguações de topônimos